

Colapsul din epoca bronzului 
Prăbușirea Epocii Bronzului este numită astfel de istoricii care studiază sfârșitul Epocii Bronzului.

Economiile de palat din Egeea și Anatolia de la sfârșitul epocii bronzului au fost înlocuite, în cele din urmă, de culturile sătești din "Evul Mediu grecesc".

Între 1200 și 1150 î.Hr., prăbușirea culturală a regatelor miceniene, a Imperiului hitit din Anatolia și Siria și a Imperiului egiptean din Siria și Canaan a întrerupt rutele comerciale și a dus la dispariția alfabetizării.

În prima fază a acestei perioade, aproape toate orașele dintre Troia și Gaza au fost distruse cu violență și, adesea, lăsate neocupate: printre exemple se numără Hattusa, Micene, Ugarit.

Sfârșitul treptat al Epocii Întunecate a fost marcat de apariția regatelor neo-hitite și aramaice așezate la mijlocul secolului al X-lea î.Hr. și de ascensiunea Imperiului Neo-Asirian.

Cauze posibile ale prăbușirii 
A fost o perioadă asociată cu prăbușirea autorității centrale, depopularea, în special a zonelor urbane, pierderea alfabetizării în Anatolia și în Marea Egee și restricționarea acesteia în alte părți, dispariția modelelor stabilite de comerț internațional pe distanțe lungi și lupte tot mai violente pentru putere.

Există diverse teorii propuse pentru a explica situația de colaps, multe dintre ele compatibile între ele.

Vulcanii 
Erupția Hekla 3 a avut loc cam în această perioadă și este datată de egiptologi și arheologi britanici la 1159 î.Hr.

Cutremure 
Cutremurele au tendința de a se produce în secvențe sau "furtuni", în care un cutremur major de peste 6,5 grade pe scara Richter poate declanșa cutremure ulterioare de-a lungul liniei de falie slăbite. Atunci când o hartă a cutremurelor este suprapusă peste o hartă a siturilor distruse în epoca târzie a bronzului, există o corespondență foarte strânsă.

Migrații și raiduri 
Printre dovezi se numără descoperirile pe scară largă de săbii de tip Naue II (provenind din Europa de sud-est) în întreaga regiune, precum și înregistrările egiptene despre invadatorii "nordici din toate țările". Corespondența din Ugarit din acea perioadă menționează invazii ale unor triburi precum misterioasele Popoare ale Mării. În egală măsură, ultimele documente Linear B din Marea Egee (datând chiar înainte de prăbușire) au raportat o creștere mare a pirateriei, a raidurilor de sclavi și a altor atacuri, în special în jurul Anatoliei. Fortărețele ulterioare de-a lungul coastei libiene, construite și întreținute de egipteni după domnia lui Ramses al II-lea, au fost construite pentru a reduce raidurile.

Această teorie este întărită de faptul că prăbușirea coincide cu apariția în regiune a numeroase grupuri etnice noi. Triburi indo-europene precum frigienii, tracii, macedonenii și grecii dorieni par să fi sosit în această perioadă - posibil dinspre nord. De asemenea, se pare că a avut loc o migrație pe scară largă a arameenilor - posibil din sud-est.

Motivele finale ale acestor migrații ar putea fi seceta, evoluțiile în materie de război/armament, cutremurele sau alte dezastre naturale. Acest lucru înseamnă că teoria migrațiilor nu este incompatibilă cu celelalte teorii menționate aici.

Prelucrarea fierului 
Prăbușirea epocii bronzului poate fi privită în contextul unei istorii tehnologice care a cunoscut o răspândire lentă și relativ continuă a tehnologiei de prelucrare a fierului în regiune, începând cu o prelucrare precoce a fierului în ceea ce astăzi este Bulgaria și România în secolele XIII și XII î.Hr. Leonard R. Palmer a sugerat că fierul, deși era inferior armelor de bronz, era mai abundent și, astfel, a permis armatelor mai mari de utilizatori de fier să copleșească armatele mai mici de cărăuși care foloseau bronz.

Acum se pare că întreruperea comerțului pe distanțe lungi a redus aprovizionarea ușoară cu staniu, făcând imposibilă fabricarea bronzului. Uneltele mai vechi au fost reciclate și apoi au fost folosite înlocuitori din fier.

Secetă 
Seceta ar fi putut cu ușurință să precipite sau să grăbească problemele socio-economice și să ducă la războaie. Mai recent, Brian Fagan a arătat cum devierea furtunilor de la mijlocul iernii, dinspre Atlantic spre nordul Pirineilor și al Alpilor, aducând condiții mai umede în Europa Centrală, dar secetă în estul Mediteranei, a fost asociată cu prăbușirea din epoca bronzului târziu.

Schimbări în război 
Robert Drews susține că infanteria în masă a folosit arme și armuri nou dezvoltate.192ff Au fost folosite vârfuri de suliță turnate în loc de forjate și săbii lungi, o armă revoluționară de tăiat și împins, precum și sulițe. Apariția turnătoriilor de bronz sugerează "că producția în masă de artefacte din bronz a devenit brusc importantă în Egeea". De exemplu, Homer folosește "sulițele" ca sinonim virtual pentru "războinic", sugerând importanța continuă a suliței în luptă.

Acest nou tip de armament, folosit de un model proto-hoplite de infanterie capabil să reziste atacurilor carului masiv, ar destabiliza statele care se bazau pe utilizarea carelor de către clasa conducătoare. Acest lucru a precipitat un colaps social brusc, deoarece jefuitorii și/sau mercenarii de infanterie au început să cucerească, să jefuiască și să incendieze orașele.

Colapsul general al sistemelor 
Un colaps general al sistemelor a fost propus ca o explicație pentru inversările culturale. Această teorie ridică întrebarea dacă această prăbușire a fost cauza sau efectul prăbușirii din epoca bronzului despre care se vorbește.

În Orientul Mijlociu, o varietate de factori - inclusiv creșterea populației, degradarea solului, seceta, armele din bronz turnat și tehnologiile de producție a fierului - ar fi putut să se combine pentru a împinge prețul relativ al armamentului (în comparație cu terenul arabil) la un nivel nesustenabil pentru aristocrațiile războinice tradiționale. În societățile complexe, care erau din ce în ce mai fragile, această combinație de factori ar fi putut contribui la prăbușire.

Defectele critice ale epocii târzii a bronzului sunt centralizarea, specializarea, complexitatea și structura politică de vârf. Aceste defecte s-au dezvăluit apoi prin revolte, defecțiuni, crize demografice (suprapopulare) și războaie între state. Alți factori care ar fi putut exercita o presiune tot mai mare asupra regatelor fragile includ agresiunea "popoarelor mării", efectul piraților asupra comerțului maritim, seceta, pierderile de recolte și foametea.